Псара может означать:

 Псара — остров в Эгейском море, в архипелаге Восточные Спорады, вблизи полуострова Карабурун, Малая Азия.
 Псара (дим) — община (дим) в Греции.
 Псара — броненосец береговой обороны, построен по заказу греческого правительства между 1888—1890 гг.
 Псара — греческий эскадренный миноносец типа Dardo. Построен по заказу греческого правительства в 1929—1933 гг.